Veslanje na Poletnih olimpijskih igrah 1968 je obsegalo 7 disciplin, tekmovalo pa se je samo v moški konkurenci. Tekme so se odvijale na jezeru Xochimilco.

Pregled medalj

Države udeleženke

Medalje

Reference
 Pregled medalj na uradni strani Mednarodnega olimpijskega komiteja

Športi Poletnih olimpijskih iger 1968
1968